Niederweiden steht für:
 Schloss Niederweiden in Niederösterreich
 Wierzbica Dolna in Schlesien